Pastel hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
 Pastel, comida dulce o salada envuelta en una masa de harina (pastel de papas, pastel de manzana);
 Pastel, en México, torta o tarta (alimento generalmente dulce y a menudo cocido al horno y después rellenado con capas de algún tipo de dulce cremoso);
Pastel, Pasteles de hojaldre un bocado de sal consumido como comilla rápida en Ecuador
 Pastelitos criollos, en el Cono sur, confección dulce de hojaldre similar a una empanada.

Arte
 Pintura al pastel, técnica de pintura en la que se utilizan lápices blandos;
Lápiz pastel, instrumento de dibujo cuya mina es una pasta hecha con pigmentos secos moldeados 
 Colores pastel o tonos pastel, algunos colores suaves con el mismo valor tonal.

Videojuegos
Pastel Jan, de la saga TwinBee, para teléfonos móviles.